Ian Wallace může být:

 Ian Wallace (bubeník) (1946–2007), britský bubeník
 Ian Wallace (operní pěvec) (1919–2009), britský operní pěvec
 Ian Wallace (fotbalista) (* 1956), skotský fotbalista